O Torneio de Abertura do Sal de 2018–19 foi a 18a temporada de Associação Regional de Futebol do Sal (ARFS), competição de futebol  O número de clubes de temporada foi 14, oito em Primeira Divisão e seis em Segunda Divisão e o terceiro dividir em dois grupos e divisões com um jogo final.

O campeão do torneio foi o novo clube Grupo Desportivo Oásis Atlântico e conqustou o primeiro título, venceu em tiempo extra com 4-2 sobre Santa Maria.

O golos totais finalizaram 25.

Clubes

Primeira Divisão

Grupo A
Académico do Aeroporto do Sal - Espargos
ASGUI - Santa Maria
GD Florença - Santa Maria
Grupo Desportivo Oásis Atlântico - Santa Maria

Grupo B
Associação Académica do Sal - Espargos
Futebol Clube Juventude - Morro Curral, Espargos
GD Palmeira - Santa Maria
Sport Club Santa Maria

Segunda Divisão

Grupo A
Chã de Matias - na onònimo bairro do Espargos
Os Gaviões - Hortelã, Espoargos
Verdun-Pedra de Lume

Grupo B
Jovens Unidos de Ribeira Funda (JURF), Espargos
Nova Geração
GDRC Pretória - Espargos

Resumo da Temporada
A edição 2018-19 da Taça de Associação Regional (ou Insular) teve o GD Oásis Atlântico

Classificação Final

Primeira Divisão

Grupo A

Grupo B

Final

Segunda Divisão
1a: SC Verdun de Pedra de Lume

Estatísticas
Melhor vitória::  Santa Maria 4-1 Académica (3 de novembro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Sal de Futebol á site de FCF
 

Sal Associacao
Sal Associacao